Dviganje uteži na Poletnih olimpijskih igrah 2012. Tekmovanja so potekala v osmih kategorijah za moške in sedmih ženske.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sklici

Viri

 Uradna stran tekmovanja
 Izidi na RTVSLO

2012
Športi Poletnih olimpijskih iger 2012